Operación Ogro puede referirse a:

 Operación Ogro, el plan y posterior asesinato del almirante Carrero Blanco, jefe de gobierno con el dictador español Francisco Franco.
 Operación Ogro: Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, libro escrito por Eva Forest en 1974 en el que se narra la preparación del atentado.
 Operación Ogro, película de 1979 dirigida por Gillo Pontecorvo que se basa libremente en dicho libro.